Арон може да се односи на

 Арон, Мојсијев брат
 Арон (Лоара)
 Арон (Алије)
 Арон (Мајан)
 Арон (син Јована Владислава)